Кра́сный Со́кол:
 Красный Сокол (Кировская область)
 Красный Сокол (Ленинградская область) — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Красный Сокол — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в Выборгском районе Ленинградской области.